Марк Петроний Сура Мамертин (Marcus Petronius Sura Mamertinus) — римский государственный деятель второй половины II века. 
 Марк Петроний Сура Септимиан (Marcus Petronius Sura Septimianus) — римский государственный деятель второй половины II века.